Plotz steht für:
 eine veraltete Bezeichnung des Ortes Plozk
 Jürgen Plotz (1916–1990), deutscher Gynäkologe